Las siglas HMI pueden referirse a:
 Interfaz de usuario por sus siglas en inglés, (Human Machine Interface) usado para referirse a la interacción entre humanos y máquinas; Aplicable a sistemas de automatización de procesos.
 Hydrargyrum Médium arc-length Iodide o HMI: luces utilizadas para iluminación en la industria cinematográfica, cuya temperatura color es de 5600º Kelvin.
 Helioseismic and Magnetic Imager o HMI: Instrumento medidor del campo magnético solar y analizador de los movimientos del plasma bajo la fotosfera. Es un instrumento equipado en la sonda espacial Solar Dynamics Observatory.